Оссовський — прізвище; жіноча форма — Оссовська.

Відомі носії:
 Оссовський Готфрид Йосипович (; 1835—1897) — український геолог, археолог і краєзнавець польського походження.
 Оссовський Лев Мойсейович (1922, Одеса — 2012, Москва) — радянський і російський диригент, педагог. Директор і головний диригент Камерного музичного театру ім. Б. А. Покровського, Народний артист РРФСР, лауреат Державної премії Росії (2003).
 Оссовський Олександр В'ячеславович (1871, Кишинів — 1957, Ленінград) — російський і радянський музикознавець і музичний критик, учень М. О. Римського-Корсакова, друг і колега О. К. Глазунова, О. І. Зілоті і С. В. Рахманінова.
 Оссовський Петро Павлович (1925—2015) — радянський та російський художник. Народний художник СРСР (1988).

 Марія Оссовська (1896—1974) — польський філософ і соціолог, фахівець із теорії та історії етики.

Див. також 
 Лешек Осовський — польський славіст, доктор слов'янської філології з 1945.
Польські прізвища
прізвища